Ivaldi bezeichnet:
 Ivaldi (Mythologie), einen Zwerg der nordischen Mythologie

Ivaldi ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Marc Ivaldi (* 1953), französischer Opernsänger (Bariton)
 Mauro Ivaldi (* 1942), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
Siehe auch:
 Grabmal des Edouard Marius Ivaldi